Dauga ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Dauga (1942–2022), französischer Rugby-Union-Spieler
 Vincent Dauga (* 1988), französischer Radrennfahrer